Pikker – bóg piorunów z mitologii estońskiej
 „Pikker” – estońska kanonierka z 1939 roku
 „Pikker” – estoński patrolowiec straży granicznej z 1995 roku
 Pikker – estońskie czasopismo satyryczne